Clark Lake (Alaska)
 Clark Lake (Alberta)
 Clark Lake (Manitoba)
 Clark Lake (Ontario)